Camila Cabello - Cubaans-Amerikaanse zangeres
 Camila (album) - album van bovenstaande zangeres
 Camila (film) - Argentijnse film
 Camila (band) - Mexicaanse band

Zie ook 
Camilla (doorverwijspagina)